Alexander II kan syfta på:
Alexander II av Makedonien (370-368 f.Kr.), se Lista över Makedoniens monarker
Alexander II (påve) (–1073, påve 1061-1073
Alexander II av Skottland (1198–1249), kung av Skottland 1214–1249
Alexander II av Ryssland (1818–1881), rysk tsar 1855–1881
Alexander II Obrenović (1876–1903, kung av Serbien 1889-1903

Regentnamn